Magazine UX — пользовательский интерфейс, разработанный компанией Samsung и пришедший в начале 2014 года на смену TouchWiz для планшетных устройств с сенсорными экранами и операционными системами Android. По внешнему виду он очень напоминает плиточный стол Metro UI операционной системы Windows 8. По этой причине компания Google сделала замечание компании Samsung, за столом переговоров, попросив в дальнейшем побольше придерживаться исходного оформления платформы Android. Старые версии виджетов приложений Google Play несовместимы с этим интерфейсом — на рабочий стол добавляются только ярлыки приложений. Для их динамического отображения в этой оболочке приспособлено пока только некоторое программное обеспечение, скачиваемое в магазине Samsung Apps.

Где применяется 
 Samsung Galaxy Note PRO 12.2
 Samsung Galaxy Tab PRO 12.2
 Samsung Galaxy Tab PRO 10.1
 Samsung Galaxy Tab PRO 8.4

См. также 
 Список оболочек Android
 TouchWiz
 Metro UI

Ссылки 
 Samsung представила на CES 2014 новые программные функции для планшетов (опубликовано: 07.01.2014)

Примечания 

Samsung Electronics
Инструменты для разработки программного обеспечения